В одиночному розряді тенісного турніру Bank of the West Classic 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (переможниця)
 Мартіна Навратілова (фінал)
 Анке Губер (півфінал)
 Катарина Малеєва (півфінал)

 Лорі Макніл (2-ге коло)
 Емі Фрейзер (1-ше коло)
 Відсутня
 Зіна Гаррісон (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1992